Basileuterus delattrii — вид птиц из семейства древесницевых. В 2021 году, после проведения исследований, которые показали различия в издаваемых звуках, экологии и, в некоторой степени, внешнем виде, данный вид был выделен в отдельный из Basileuterus rufifrons (МСОП пока не признает этого, поэтому охранный статус данному таксону в настоящее время еще не присвоен). Некоторые специалисты, однако, продолжают считать данный таксон подвидом (Basileuterus rufifrons delattrii). Выделяют три подвида.

Распространение 
Ареал простирается от Гватемалы до Венесуэлы.

Примечания 

Древесницевые
Животные, описанные в 1854 году
Птицы Центральной Америки